Palaus delstater Palau är indelat i sexton stater.

Externa länkar
Palaus sexton stater
Statoids - basfakta om Palaus delstater

 
Administrativa indelningar av länder i Oceanien